S49 ou S-49 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Sikorsky S-49, un hélicoptère léger américain.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver uniquement dans le récipient d’origine., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres